Sofia Amalia av Braunschweig-Lüneburg, född 24 mars 1628, död 20 februari 1685, var drottning av Danmark och Norge 1648–1670. Hon var dotter till hertig Georg av Braunschweig-Lüneburg och Anna Eleonora av Hessen-Darmstadt och gifte sig den 1 oktober 1643 med den danske prinsen och den blivande kungen Fredrik (III).

Biografi 

Sofia Amalias äktenskap med prins Fredrik av Danmark arrangerades redan 1640, som en viktig politisk åtgärd. Vid den tiden var Fredrik ännu inte dansk tronföljare. Det var i stället Fredriks äldre bror, Kristian, som skulle ta över styrandet av Danmark efter faderns död. Men då kung Kristian IV lämnade riket för att strida i trettioåriga kriget, lämnades uppgiften att regera Danmark över till kronprins Kristian. Under den här tiden blev han dock så impopulär i Danmark, att han fråntogs styret. I stället utnämndes prins Fredrik till tronarvinge. Han kröntes till kung 1648.

Sofia Amalia anses ha haft en del inflytande över politiken under såväl makens som sonens regeringstid. Hon ska ha stött kriget med Sverige 1657 och samlade anhängare genom att dela ut belöningar. Hon är känd för sina konflikter med Corfitz Ulfeldt och Leonora Christina och makens övriga halvsystrar; hon är ihågkommen för att ha fått Leonora Christina inspärrad i Blå tornet (1663), varifrån denna släpptes ut först efter Sofia Amalias död 1685. 

År 1662 lät hon konfiskera egendom tillhörig Kai Lykke efter att denne låtit sprida ut ett rykte om att hon brukade ha samlag med sina betjänter. Sofia Amalia fick stor uppskattning för sitt moraliska stöd under belägringen av Köpenhamn 1658-60. Hon anses ha medverkat till införandet av den absoluta monarkin (1665), men undanhölls dock författandet av dess konstitution. Under de sista åren av makens regeringstid minskade hennes inflytande på grund av hennes favoriserande av sin yngste son, äktenskapsplanerna för döttrarna och hennes tvekan huruvida återerövring av Skåne gynnades bäst av allainser med Frankrike eller tysk-romerska riket. Hon tyckte om jakt, fester, maskerader och franskt mode och förde ett luxuöst hovliv.

Barn 
 Kristian V född 1646
 Anna Sofia född 1647, gift med Johan Georg III av Sachsen
 Fredrika Amalia född 1649 gift med Kristian Albrekt av Holstein-Gottorp. (→Holstein-Gottorpska ätten)
 Wilhelmine Ernestine född 1650 gift med Karl I av Pfalz-Simmern. 
 Georg född 1653, gift med Anna av Storbritannien 
 Ulrika Eleonora född 1656, gift med Karl XI av Sverige.

Galleri

Anfäder

Referenser 

Sophie Amalie (1628–1685) i Dansk kvindebiografisk leksikon

Externa länkar 

Norges drottningar
Kvinnor
Personer i Danmark under 1600-talet
Födda 1628
Avlidna 1685
Huset Hannover
Deltagare i belägringen av Köpenhamn